Il grande inquisitore (Witchfinder General) – film del 1968 diretto da Michael Reeves 
Il grande inquisitore – parabola contenuta nel romanzo I fratelli Karamazov di Fëdor Michajlovič Dostoevskij
Il grande inquisitore – duetto contenuto nell'atto IV dell'opera Don Carlo di Giuseppe Verdi